Eisenschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Eisenschitz (* 1944), französischer Filmhistoriker, Autor und Schauspieler
 Otto Eisenschitz (1863–1942), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Robert Eisenschitz (1898–1968), österreichisch-britischer Chemiker 
 Siddy Eisenschitz (1858–1942), österreichische Biologin und Journalistin
 Willy Eisenschitz (1889–1974), österreichisch-französischer Maler